Městská střední odborná škola Klobouky u Brna je středoškolské zařízení v Jihomoravském kraji, okres Břeclav. Škola nabízí studijní maturitní obory: agropodnikání, informační technologie, obchodní akademie. Dojíždějícím studentům nabízí škola ubytování na DM, který se nachází přímo v areálu školy.

Střední odborné školy v Jihomoravském kraji
Školy v okrese Břeclav
Klobouky u Brna